Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Estoril Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő Eric Butorac és Jean-Julien Rojer volt, akik ezúttal külön indultak el a tornán. Butorac partnere Bruno Soares volt, míg Rojer Iszámul-Hak Kuraisi oldalán játszott. A tornagyőzelmet végül az utóbbi két játékos szerezte meg, a döntőben 7–5, 7–5-re legyőzve a Julian Knowle–David Marrero-párost.

Kiemeltek
  Iszámul-Hak Kuraisi /  Jean-Julien Rojer (győztes)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (első kör)
  Paul Hanley /  Marcelo Melo (negyeddöntő)
  Julian Knowle /  David Marrero ''(döntős)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Eredmények
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=Negyeddöntők
| RD3=Elődöntők
| RD4=Döntő

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Iszámul-Hak Kuraisi Jean-Julien Rojer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Gastão Elias João Sousa
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[4]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Simone Bolelli Albert Ramos
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Treat Conrad Huey Dominic Inglot
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Paul Hanley Marcelo Melo
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jamie Delgado Ken Skupski
| RD1-score06-1=610
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[6]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Tomasz Bednarek Matthew Ebden
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2='''6
| RD1-score07-3=[9]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=

Források
 Eredmények

F2